Плаутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Плаутино — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Плаутино — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Плаутино — деревня в Орловском районе Орловской области.